Азендорф — коммуны в Германии.

 Азендорф (Дипхольц)
 Азендорф (Нордхайде)